Joliette är en kulle i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Joliette är  meter över havet.

Terrängen runt Joliette är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Joliette åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Joliette. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Maldonado Station,  kilometer nordväst om Joliette.

Kommentarer

Källor 

Kullar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis